Guaraci kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaraci (ort), São Paulo, 
 Coaraci (ort), Bahia, 
 Guaraci (kommun i Brasilien, São Paulo), 
 Guaraci (kommun i Brasilien, Paraná), 

Robotskapade Brasilienförgreningar